Max von Seydewitz ist der Name folgender Personen:

* Max von Seydewitz (Politiker) (1800–1872), deutscher Landrat und Politiker, MdR
 Max von Seydewitz (General) (1857–1921), deutscher General 
 Max von Seydewitz (Maler) (1861–nach 1940), deutscher Maler und Bildhauer
 Max von Seydewitz (Ministerialbeamter) (1876–1946), deutscher Ministerialbeamter